Манастир Пресвете Богородице може бити:

 Манастир Ваведења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Манастир Рођења Пресвете Богородице (вишезначна одредница) 
 Манастир Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)

Види још 
 Црква Ваведења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Црква Рођења Пресвете Богородице (вишезначна одредница) 
 Црква Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)